Кенжин:
 Кенжин Асфендияр — казахский общественный деятель, активист партии «Алаш».
 Кенжин, Тулеш Аукебаевич — секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва.